Оболешево — название населённых пунктов в России:

 Оболешево — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Оболешево — деревня в Урицком районе Орловской области.